Сікрест, Флорида, Сікрест і Сікрест Біч — пляжі й відпочинкова зона на так званому Півострові Флорида, США.
 Райан Сікрест, Райан Джон Сікрест (англ. Ryan John Seacrest, рід. 24 грудня 1974 року, Данвуді, Атланта, штат Джорджія) — американський теле- і радіоведучий.